EV4 peut faire référence à :
 (29831) 1999 EV4, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 EuroVelo 4, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV4.